Pickering se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Pickering
 J. Pickering